Летсіє () — ім'я правителів Лесото. Відомі носії:
 Летсіє I — 2-й верховний вождь Басутоленду
 Летсіє II — 4-й верховний вождь Басутоленду
 Летсіє III — 2-й король Лесото